Список видів роду пальчатка:

Список, який містить 260 визнаних видів роду пальчатка (Digitaria), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Примітки

Посилання 

 http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Digitaria&commonname= 
 Digitaria на сайті «International Plant Names Index» 
 Digitaria на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Digitaria на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Digitaria на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
пальчатка
пальчатка